«La trampa» puede hacer referencia a:

Cine 
 La trampa (1951), película argentina dirigida por Carlos Hugo Christensen.
 La trampa (1951), película estadounidense dirigida por Nicholas Rayan.
 La trampa (1959), película estadounidense dirigida por Norman Panama.
 La trampa (1966), película canadiense dirigida por Sidney Hayers.
 La trampa (1994), película uruguaya dirigida por Ricardo Islas y Julio Porley.
 La trampa (1999), película estadounidense dirigida por Jon Amiel.
La trampa (2018), película francesa dirigida por Ludovic Colbeau-Justin.

Literatura 
 La trampa (1931), novela escrita por Howard Phillips Lovecraft.
 La trampa (2009), novela escrita por John Grisham.

Música 
 La trampa (1988-1995), grupo de pop-rock español.
 La trampa (1990-2010), grupo de rock uruguayo.
 La trampa (1989), álbum de la banda de rock Alux Nahual.
 «La trampa» (1995), canción de la cantante mexicana Ana Bárbara.
 «La trampa» (2004), canción de la cantante Roser.

Televisión 
 La trampa (1964), telenovela mexicana.
 La trampa (1985), teleserie chilena de Canal 13;
 La trampa (1978), telenovela mexicana de Televisa.